

Cidades da Grécia Antiga
Apolônia (Migdônia) — na Macedónia, atualmente território da Grécia
Apolônia no Ponto ou Sozópolis (atuamente Sozopol) — na Trácia, atualmente na Bulgária
Apolónia da Palestina — também conhecida como Arçufe, atualmente em Israel
Apolônia (Ilíria) - na Ilíria, atualmente na Albânia

Anatólia
Apolônia da Mísia (atualmente Assos) 
Apolônia da Pisídia (ou Sozópolis (Pisídia))
Apolônia da Frígia (ou Trípoli (Frígia))

Creta
 Apolónia (costa norte de Creta)
 Agia Pelagia — uma das localizações mais prováveis dessa cidade
 Apolónia (costa sul de Creta) — possivelmente situada onde é hoje Sellia, na unidade municipal de Finikas, município de Ágios Vasíleios e unidade regional de Retimno
 Eleuterna — situada 25 km a leste-sudeste de Retimno

Outros usos
Forte Apolônia (Surabaia) — cidade na Indonésia, chamada inicialmente Forte Apollonia pelos Holandeses
358 Apollonia — asteroide

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos